Jorge Cordero peut désigner :

 Jorge Luis Jomarron Cordero (né en 1952), musicien cubain ;
 Jorge Cordero Aróstegui (né en 1962), footballeur péruvien ;
 Jorge Cordero Sánchez (né en 1974), footballeur espagnol.